Чернышево — бывшая деревня в составе Тосненского района Ленинградской области.

История 
Деревня была основана по указу Петра I после обнаружения здесь залежей бутовой плиты, необходимой для строительства Санкт-Петербурга. Имела финское название Каллила (), Кали, Калья. Входила в состав Александровской мызы.

В 1838 году в Чернышево числилось 122 жителя. В 1862 году было 15 дворов, жили 99 человек. В конце XIX — начале XX веков Чернышево входило в Ижорскую волость (Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния). Жители лютеранского вероисповедания относились к приходу церкви Святого Андрея Первозванного в Войскорово.

После 1917 года появился Чернышевский сельсовет. С 1922 года Чернышево входило в Степановский сельсовет, в 1924—1941 — в Мишкинский сельсоветы. с 1930 года — в составе Тосненского района.

На 1940 год в деревне проживало 332 человека, многие из которых работали на Ижорском заводе.

В конце августа 1941 года деревня оказалась в зоне боевой активности Великой Отечественной войны и была оккупирована. В январе 1942 года население было угнано в Германию.

Место, на котором располагалась деревня, было освобождено в феврале 1943 года в ходе операции «Полярная звезда» в ходе наступления 136-ой стрелковой дивизии против испанской «Голубой дивизии».

Ссылки 
 http://памяти-сожженных-деревень-ленинградской-области.рф/villages/49

Населённые пункты по алфавиту
Исчезнувшие населённые пункты Тосненского района